Zaida può riferirsi a:
Zaida – comune del Marocco
Zaida – vaiante del nome Zayd